punkt zwrotny (analiza techniczna)
 Punkt zwrotny (film)